Vita di Pitagora (Giamblico) – biografia scritta dal filosofo neoplatonico Giamblico
 Vita di Pitagora (Porfirio) – biografia redatta dal filosofo neoplatonico Porfirio